A Spårvägens FF svéd labdarúgócsapat Dél-Stockholm Skarpnäck kerületében.

Svéd labdarúgócsapatok
1919-ben alapított labdarúgócsapatok